Pawlikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Pawlikowski (1925–1976), polnischer Schauspieler und Filmkritiker
 Andy Pawlikowski (* 1985), luxemburgischer Hörfunkmoderator
 Ferdinand Stanislaus Pawlikowski (1877–1956), österreichischer katholischer Geistlicher
 Jan Gwalbert Pawlikowski (1860–1939), polnischer Ökonom
 Józef Pawlikowski (1767–1829), polnischer Publizist
 Michał Gwalbert Pawlikowski (1887–1970), polnischer Schriftsteller
 Michał Kryspin Pawlikowski (1893–1972), polnischer Schriftsteller und Kritiker
 Mieczysław Pawlikowski (1920–1978), polnischer Schauspieler
 Mieczysław Gwalbert Pawlikowski (1834–1903), polnischer Schriftsteller
 Paweł Pawlikowski (* 1957), polnisch-britischer Filmregisseur
 Rudolf Pawlikowski (1868–1942), deutscher Erfinder und Unternehmer